Claudio Paris, calciatore argentino
Claudio Paris, pallavolista italiano